Tortuga – wyspa w Haiti, znana dawniej jako schronienie piratów
 Tortuga – wyspa w Wenezueli
 Tortuga – wyspa w archipelagu Galapagos

Zobacz też 
 USS Tortuga